Planas puede referirse a:

 Planas, localidad de Puerto Rico.
 Planas, municipio de Venezuela.
 Planas, localidad de Colombia